Branko Gavella, hrvatski redatelj, teatrolog i kazališni pedagog.
 Dramsko kazalište Gavella, Zagreb